Paparazzo, benaming van fotografen van roddelbladen
 Paparazzi (film, 1998), een Franse film uit 1998
 Paparazzi (film), een actiefilm uit 2004
 Paparazzi (Lady Gaga), een single uit 2009 van de Amerikaanse zangeres Lady Gaga
 Paparazzi (Girls' Generation), een single uit 2012 van de Zuid-Koreaanse meidengroep Girls' Generation
 Jan Paparazzi, Nederlandse sidekick
 Papa Razzi, een stripalbum van Suske en Wiske
 De Paparazzi (strip), een stripserie van Luc Maezelle en Raoul Cauvin
 Paparazzi (project) een besturingssysteem voor onbemande luchtvaartuigen